Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве проходили с 20 по 27 июля в крытом бассейне спорткомплекса «Олимпийский».

Описание 
Было разыграно 26 комплектов наград (по 13 среди мужчин и женщин). По сравнению с Олимпийскими играми 1976 года в Монреале программа соревнований изменений не претерпела. Второй раз подряд в программе плавания отсутствовала мужская эстафета 4×100 метров вольным стилем. В соревнованиях принимали участие 333 спортсмена из 41 страны.

Успешнее всего выступили пловцы из ГДР, они завоевали почти половину всех разыгранных золотых медалей — 12, причём в женской части программы немки выиграли 11 из 13 видов, а в 6 из 11 видов индивидуальной программы пловчихи ГДР занимали весь пьедестал. Пловцы СССР выиграли 22 медали, 8 из которых были золотыми. Советские спортсмены по сравнению с Играми в Монреале выступили гораздо успешнее, тогда на их счету было 9 наград, лишь одна из которых была золотой. Только в одном виде программы из 26 на пьедестале московских Игр не было ни одного представителя ГДР или СССР — 200-метровке на спине у мужчин. Всего награды завоевали представители 11 стран, и 6 из них выиграли хотя бы одно золото.

Героем Игр стал 20-летний советский пловец Владимир Сальников, выигравший 3 золота — 400 и 1500 м вольным стилем, а также в эстафете 4×200 м вольным стилем. При этом на дистанции 1500 метров 22 июля 1980 года Сальников установил мировой рекорд, став первым в истории, кто проплыл эту дистанцию быстрее 15 минут — 14 мин 58,27 сек. Серебряный призёр отстал от Владимира на 16 с лишним секунд.

Среди женщин отличилась 16-летняя немка Инес Дирс, она выиграла медали во всех видах плавания вольным стилем, включая эстафету 4×100 м. По 3 золота выиграли немки Барбара Краузе, Рика Райниш и Карен Метчук (на счету последней также одно серебро).

По итогам Игр в Москве новые мировые рекорды были установлены на 7 дистанциях: кроме уже упоминавшегося достижения Сальникова ещё 6 рекордов установили немецкие пловчихи. 17-летняя Петра Шнайдер выиграла золото на дистанции 400 м комплексным плаванием с мировым рекордом, более чем на 10,5 секунд опередив серебряного призёра. Время Шнайдер позволило бы ей выиграть золото на этой дистанции на следующих 4 Олимпиадах вплоть до 1996 года.

Впоследствии выяснилось, что немецкие пловчихи, как и другие спортсмены из ГДР, принимали анаболические стероиды на основе тестостерона, но тогда допинг-службы это не выявили, и все медали московской Олимпиады остались у их обладателей. 3-кратная чемпионка московской Олимпиады 15-летняя Рика Райниш закончила спортивную карьеру уже через год после московских Игр, так как её мать опасалась за здоровье дочери. В 2013 году авторитетный американский журнал Swimming World Magazine лишил наград лучшим пловцам мира и Европы по итогам года целый ряд восточногерманских пловчих, в их числе олимпийских чемпионок Москвы Барбару Краузе, Петру Шнайдер, Уте Гевенигер.

В мужской комбинированной эстафете 4×100 метров золото достаточно неожиданно выиграли австралийцы, на 0,22 сек опередив сборную СССР. Это был первый и до сих пор единственный случай в олимпийской истории, когда золото в этой дисциплине досталось не американцам (команда США пропускала Игры в Москве из-за политического бойкота). Американцы завоевали все остальные 15 золотых наград, разыгранных в этой эстафете после её олимпийского дебюта в 1960 году в Риме и вплоть до 2021 года.

Общий медальный зачёт 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты 
 WR — мировой рекорд
 OR — олимпийский рекорд

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Плавание на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве